Akseli Kokkonen (ur. 27 lutego 1984 w Oslo) – fiński i norweski skoczek narciarski, dwukrotny drużynowy mistrz świata juniorów.

Swój pierwszy skok oddał w 1992, a już rok później został powołany do reprezentacji. W Pucharze Świata pierwszy raz wystąpił w 2001 w Kuopio, a pierwsze punkty do klasyfikacji tej imprezy zdobył rok później w Ruce. Życiowym sukcesem skoczka było zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 2003, a następnie 19. miejsce w Pucharze Świata 2003/2004. Poza tym wraz z drużyną zdobył dwa złote medale mistrzostw świata juniorów w 2001 w Karpaczu i w 2002 w Schonach.

22 lutego 2004 na skoczni mamuciej w Planicy ustanowił swój rekord życiowy w długości lotu – 213,5 m.

W 2007 przeprowadził się do Norwegii i podjął decyzję o zmianie obywatelstwa na norweskie. W sezonie 2008/2009 triumfował w Nordes Cup. W 2009 rozpoczął treningi z norweską kadrą, natomiast obywatelstwo norweskie otrzymał w czerwcu 2009.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Kokkonena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w „10” w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002/2003 – 42.
 2003/2004 – 25.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2003 – 28.
 2004 – 14.
 2005 – 65.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Oslo